Муртаза-Кули-хан:

 Муртаза Кули Хан — командир шахской гвардии Аббаса II, заказчик рукописи Мир Афзал Туни.
 Муртаза-кули-хан (ок. 1650 1660) — правитель Гянджинского ханства.
 Муртаза-кули-хан (ок. 1680 1682) — правитель Эриванского ханства.
 Муртаза-кули-хан думбули — хаким хойский и думбулийский. Упоминается при Надир-шахе (1736—1747), см. Хойское ханство.
 Муртаза-Кули-хан (1750—1800) — брат шаха Ага-Мухаммеда, жил в России, модель известного портрета кисти Боровиковского.
 Муртаза Кули-хан Байат (ок. 1899 1922) — правитель Макинского ханства, сын Теймур-паши-хана.